Алексей Лобиков:* Лобиков, Алексей Иванович (1915 — ?) — советский футболист, тренер.
 Лобиков, Алексей Кириллович (род. 1987) ― российский тромбонист, педагог.